Hymna Ománu je píseň Našíd as-Salaam as-Sultani (). Přijata byla roku 1970, 6. listopadu 1996 byla ještě pozměněna.

Text hymny

Odkazy

Reference

Související články 
 Ománská vlajka
 Státní znak Ománu

Omán
Hymna